Филяндино — название населённых пунктов:

Россия 
 Филяндино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Филяндино — село в Савинском районе Ивановской области.